El Torneig de Marràqueix 2022, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2022 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 36a edició del torneig es va disputar entre el 3 i el 10 d'abril del 2022 al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022